Ерёминская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 6 километрах на северо-запад от города Вельска, на левом берегу реки Вель притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на северо-западе деревни Овчинниковская и Тарасовская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2536» как «Ерёминская». Насчитывала 6 дворов, 33 жителя мужского пола и 33 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Кьяндского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Ереминское находилось 16 хозяйств, в которых проживало 46 жителей мужского пола и 41 женского.

Инфраструктура 
В 0,8 километрах от деревни проходит федеральная автомобильная дорога (Объездной участок вокруг города Вельск).

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»